Nowożeńcy – młoda para, mąż i żona krótki czas po ślubie

oraz:
 Nowożeńcy – film z 2003 r.
 Nowożeńcy – dawny teleturniej, nadawany w TVP od roku 1995

Przypisy 

Zwyczaje ślubne